Ashton Locklear – ex ginnasta statunitense
 Heather Locklear – attrice statunitense
 Sean Locklear – giocatore di football americano statunitense